Спутник 5:
 Спутник-5 — советский космический спутник.
 Спутник 5-1 — советский космический спутник.
 Спутник V — российская вакцина от COVID-19.